L'édition masculine 2012 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du 6 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski celle en double.

Faits marquants

Polémique autour de la terre battue bleue 

Pour cette édition, le Masters de Madrid a adopté une terre battue de couleur bleue. Cette surface avait déjà été utilisée à Stuttgart en 1993 lorsque le tournoi était dirigé par Ion Țiriac, le manager du Masters de Madrid en 2012.

Avant le tournoi, ce quasi-inédit type de terre battue fait déjà l'objet de nombreuses critiques de la part des joueurs, concernant les possibles problèmes d'adaptation visuelle sur le passage d'une couleur à l'autre, alors même qu'ils passent d'une couleur à l'autre sur dur pendant la saison. Bleu ou ocre la matière est identique mais après les premiers entraînements, c'est finalement à cause du fait que la terre serait très glissante que les joueurs se plaignent le plus, apparemment en raison d'un problème de conception mais le mal est fait et l'initiative ne sera pas renouvelée. Le Français Gaston Cloup, ancien responsable des courts de Roland-Garros et conseiller pour la réalisation des courts bleus de Madrid, explique alors que la réalisation des courts n'a pas été faite convenablement : . Il ajoute que .

Forfait 
Le  mondial Andy Murray déclare forfait pour cause de blessure au dos.

Pendant le tournoi 
En huitièmes de finale Fernando Verdasco bat Rafael Nadal pour la première fois après treize défaites. Nadal concède sa  sur terre battue en 7 ans.

Lauréats 
Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale Tomáš Berdych. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière du Suisse. Il s'impose pour la  à Madrid, soulevant ainsi son  de la saison.

La paire polonaise Mariusz Fyrstenberg - Marcin Matkowski remporte son  en battant en finale Robert Lindstedt et Horia Tecău. Il s'agit pour tous les deux de leur  dans la discipline, ils s'imposent pour la  à Madrid ; après leur succès en 2008.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours 

En raison du changement de calendrier, le Masters de Madrid ayant lieu une semaine après par rapport à 2011, les joueurs ont déjà perdu leurs points correspondant au Masters de Madrid 2011. Les « points à défendre » indiqués, que les joueurs perdent cette semaine, représentent donc leurs points gagnés lors du Masters de Rome 2011.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Madrid (WTA 2012) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2012
Madrid
Sport en Espagne en 2012
Tennis en mai 2012